Tsushima (eiland) een Japans eiland en een aantal kleinere eilandjes eromheen.
 Tsushima (Aichi), een stad in de Japanse prefectuur Aichi.
Tsushima (Nagasaki), een stad in de Japanse prefectuur Nagasaki.
Tsushima (provincie), een voormalige Japanse provincie.
Tsushima (subprefectuur), een voormalige Japanse subprefectuur binnen de prefectuur Nagasaki.
Slag bij Tsushima, de laatste zeeslag van de Russisch-Japanse oorlog (1904-1905).
 Straat van Tsushima, zoals het oostelijk deel van de Straat Korea ook wel genoemd wordt.